Loucheur ist der Familienname folgender Personen:

 André Loucheur (1910–1998), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Bischof von Bafia
 Louis Loucheur (1872–1931), französischer Politiker
 Raymond Loucheur (1899–1979), französischer Komponist